«Loving You» o también «Lovin' You» —en español, «Amándote»— es el título de:

 «Loving You», una película y álbum de sonido de Elvis Presley de 1957.
 «Lovin' You», una canción de 1966 de John Sebastian grabada por The Lovin' Spoonful al igual que Dolly Parton y Helen Reddy.
 «Lovin' You», un sencillo número uno de 1975 de Minnie Riperton.
 «Loving You», un subtítulo de la canción de 1989 «A Huge Ever Growing Pulsating Brain That Rules from the Centre of the Ultraworld» por The Orb que se basa en Lovin' You de 1975.
 «Lovin' You», una canción de 2000 del grupo surcoreano S.E.S
 «Lovin' You (canción de Kristine W)», un sencillo número uno de 2001 por Kristine W.
 «Loving You (Ole Ole Ole)», un sencillo de 2001 por Brian Harvey.
 «Loving You», una pista del tercer álbum de estudio de Jennifer Lopez, This Is Me...Then
 «Loving You», una canción de Jessica Simpson de su álbum de 2003 In This Skin.
 «Loving You», una balada pop de 2003 escrita por Gerry Paraiso para el cantante solita filipino Ric Segreto.
 «Loving You», una canción no lanzada de las sesiones de 2004 Ultimate Kylie de Kylie Minogue.
 «Loving You», una canción de los Backstreet Boys de Never Gone.
 «Lovin' You», un sencillo de 2007 del grupo surcoreano TVXQ.
 «Loving You», lado B de la canción Warwick Avenue de la cantante Duffy.
«Loving You», canción de Michael Jackson lanzada en 2014.